Deportivo Ingeniería es un club de fútbol y voleibol peruano con sede en la ciudad de Huancayo, en el Departamento de Junín. Fue fundado el 18 de septiembre de 2002, fue semifinalista en la Copa Perú 2006. También el 2016 logró clasificar a la etapa nacional de voleibol, clasificatorio para ascender a la Liga Nacional Intermedia de Voleibol, quedando en el 4.ºpuesto a nivel nacional.

Historia 

Deportivo Ingeniería nació gracias a la pasión de un hombre que durante 43años logró una labor académica y formación de jóvenes a través de la Academia Pre Universitaria Ingeniería. Ese hombre es César Espinoza Sueldo, quien conjuntamente con sus hijos César Pablo y Leonor, el 18 de septiembre del 2002 fundaron el Club Deportivo Ingeniería. 

Los granates fueron inscritos en la segunda división de la liga de fútbol de Huancayo, donde lograron tener protoganismo al ocupar los primeros lugares. Pero sin duda, las mejores páginas en la historia de Ingeniería se escribirían en la campaña 2006, donde con un equipo formado con jugadores jóvenes y experimentados, aferrados a un sistema ordenado y táctico lograron coronarse de manera consecutiva campeones distritales, provinciales y departamentales, además de obtener el subcampeonato de su región y acceder con esto a la etapa nacional de la Copa Perú.

En la etapa nacional logró dejar en el camino a Sport Victoria de Ica y al Sport Huamanga de Ayacucho. Pero todas las ilusiones generadas a lo largo de este Torneo, se quedaron en las semifinales cuando en el partido de vuelta jugado en el Estadio Mariano Melgar de Arequipa cae derrotado ante el Total Clean, quien después se consagraría Campeón de la Copa Perú 2006.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta granate, pantalón verde, medias granates.
 Uniforme alternativo: Camiseta verde, pantalón verde, medias granates.

Estadio

Palmarés

Torneos regionales

Referencias 

Equipos de fútbol desafiliados de Perú
Equipos de fútbol de Junín
Equipos de fútbol fundados en 2002
Deporte en Huancayo